Sławomir Nowak (1941–2021) – polski zawodnik i trener lekkoatletyki
 Sławomir Nowak (ur. 1946) – polski matematyk
 Sławomir Nowak (ur. 1974) – polski polityk